Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Luzern seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
 GLP: Grünliberale Partei
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkungen

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Luzern seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Luzern

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Luzern-Süd (1851–1872)
 Nationalratswahlkreis Luzern-Mitte (1851–1872)
 Nationalratswahlkreis Luzern-Nord (1851–1872)
 Nationalratswahlkreis Luzern-Südwest (1872–1890)
 Nationalratswahlkreis Luzern-Nordwest (1872–1890)
 Nationalratswahlkreis Luzern-Nordost (1872–1890)
 Nationalratswahlkreis Luzern-Ost (1872–1919)
 Nationalratswahlkreis Luzern-West (1890–1919)

Weblinks 
 Ratsmitglieder seit 1848

Luzern